Парк Почтальо́на (Почтальо́нский парк, По́стменз-парк; ) — парк в центре Лондона, расположенный рядом с Собором Святого Павла; один из крупнейших парков лондонского Сити. Окружён улицами , ,  и Кинг-Эдвард-стрит, а также зданием бывшего . Городской парк, назван так из-за того, чтo в нем часто отдыхают служащие Главного Почтового Управления.

История 
Парк Почтальона был открыт в 1880 году на месте бывшего кладбища  и расширялся на протяжении следующих 20 лет. В 1900 году по инициативе английского художника и скульптора Джорджа Фредерика Уоттса в парке был открыт  в память об обычных людях, погибших ради спасения других — деревянная лоджия над галереей мемориальных табличек с именами героев.

Также в парке находится действующая церковь святого Ботольфа.

Психологическая драма Майка Николса «Близость» (2004), частично снятая на территории парка, вызвала новую волну общественного интереса к парку и его истории.

Сады и парки Лондона